Кіміко Дате була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі поступилась 8-й сіяній Агнеш Савай.
5-та сіяна Аліса Клейбанова виграла титул, у фіналі пермігши Клару Закопалову з рахунком 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2010
Korea Open, одиночний розряд